Gülağaç (district), een district van de Turkse provincie Aksaray
Gülağaç (stad), de hoofdplaats van het district